HCY steht für:
 Helios Airways (ICAO-Code), ehemalige zypriotische Fluggesellschaft

Hcy steht für:
 Homocystein, α-Aminosäure

Abkürzung